Stemmermann ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Stemmermann (1874–1926), deutsche Pädagogin und Medizinerin
 Wilhelm Stemmermann (1888–1944), deutscher Offizier, zuletzt General der Artillerie im Zweiten Weltkrieg